Шушково — деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Идрица.

География 
Находится на юго-западе региона, в юго-восточной части района, у озера Шушковское, в 15 км к северо-западу от посёлка Идрица, западнее волостного центра Кицково.

История 
До 1995 года деревня входила в Максютинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Максютинской волости.

С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Максютинской волости.

В 2015 году Максютинская волость была влита в состав городского поселения Идрица.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % от общей численности в 186 чел..

Инфраструктура 
Шушковский детский дом.

Достопримечательности 
Камень-следовик, Каменный идол, озеро Шушковское.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Себежского района